Криста:

 Криста (биология) — складка внутренней мембраны митохондрии.
 Криста — 8-разрядный микрокомпьютер, частично совместимый с «Радио-86РК».
 Криста Айн — американская модель и актриса.
 Криста Аллен — американская актриса и модель.
 Криста Бриттани Аллен — американская актриса.
 Криста Белл — американская певица, автор песен, продюсер, актриса, модель.
 Криста Торди — немецкая актриса немого кино.
  — немецкий художник.